Тобиас-Баррету:
 Тобиас Баррету (1839—1889) — бразильский философ и поэт.
 Тобиас-Баррету — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.
 Тобиас-Баррету — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сержипи.